Comiteco es un gentilicio de origen náhuatl. Hace referencia a:

Comiteco, -eca, los nativos y relativos de Comitán de Domínguez (Chiapas, México).
Comiteco, una bebida destilada de agave originaria de esa ciudad.